Терапія (від  — лікування, догляд):
 Терапія (внутрішні хвороби, внутрішня медицина) — розділ медицини, що містить вчення про внутрішні хвороби та їхнє лікування.
 Терапія — лікування консервативними (нехірургічними) методами.

Див. також 
 Список видів терапії